Il singolare dell'ATP Buenos Aires novembre 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Vilas era il detentore del titolo.

Guillermo Vilas ha battuto in finale Jaime Fillol 6-2, 7-5, 3-6, 6-3.

Teste di serie

  Guillermo Vilas (campione)
  Jaime Fillol (finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires novembre 1977